Поста́вка может означать:
 Поставка в гражданском праве — последний этап выполнения договора поставки, на котором происходит возмездная передача товара поставщиком покупателю.
 Поставка на фьючерсной бирже — ликвидация фьючерсной сделки путём передачи покупателю товара, финансового актива или наличных.
 Прямая поставка (дропшиппинг) — поставка товаров производителя при помощи специального посредника — дропшиппера.

Примечания